Иван Площаков може да се отнася за:

 Иван Площаков (?), български политик
 Иван Площаков (р. 1986), български футболист